Stati Uniti d'America
 Polkton – città della Contea di Anson, Carolina del Nord
 Polkton – charter township della Contea di Ottawa, Michigan